Rīzeh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Rīzeh (ort i Iran), Nordkhorasan, 
 Rīseh, ort, Kerman, 

Robotskapade Iranförgreningar